

Patronyme 
 Harold Mayot (2002-), joueur de tennis français ;
 Melchior Mayot (1769-1812), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Renée Mayot (1947-), graveuse médailleuse française.

Toponyme 
 Mayot est une commune française, située dans le département de l'Aisne.

Homonymie de patronyme
Patronyme français